Es gibt mehrere Orte mit Namen Barrhead:

in Schottland, siehe Barrhead (East Renfrewshire)
in der kanadischen Provinz Alberta, siehe Barrhead (Alberta)